Scio kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Scio (Ohio)
Scio (Oregon)
Scio (Griekenland)